De International Code of Zoological Nomenclature waarin de zoölogische nomenclatuur is vastgelegd
 De International Commission on Zoological Nomenclature die de hierboven genoemde Code vaststelt, en optreedt als scheidsrechter bij conflicten over naamgeving